Protohadros est un genre éteint de dinosaures ornithopodes appartenant à la super-famille des Hadrosauroidea. Il vivait en Amérique du Nord, au début du Crétacé supérieur, au Cénomanien, soit il y a environ entre  et  millions d'années.

Une seule espèce est connue : Protohadros byrdi, décrite par Jason Head en 1998.

L'holotype de cette espèce est un ensemble de fossiles incluant un crâne partiel, des fragments de côtes, une griffe de main et une arche neurale de vertèbre. Il a été découvert dans la formation géologique de Woodbine, dans le comté de Denton au Texas.
Des empreintes de pas fossilisées, pouvant appartenir à un Protohadros byrdi ont été découvertes en 1997 et décrite sous le nom binominal d'ichnoespèce Caririchnium protohadrosaurichnos.

Étymologie 
Le nom de genre Protohadros est construit avec les mots du grec ancien πρῶτος, protos, « premier », et ἁδρός, hadros, « épais », qui fait référence à l'analyse de J. Head qui le considérait comme le « premier hadrosaure ». Le nom d'espèce byrdi rend hommage au découvreur du fossile, Gary Byrd.

Description 
En se basant sur la longueur de son crâne, qui fait environ , l'inventeur du genre a estimé la longueur totale de l'animal entre , ce qui est repris par Thomas Holtz en 2011.
Protohadros est caractérisé par un grand menton et un museau dont la partie avant est fortement courbée vers le bas.

Paléobiologie 
Son museau courbé vers le sol a amené J. Head à envisager que Protohadros devait pâturer des plantes basses, soit sur le sol soit dans des marais, plutôt que des feuillages d'arbres ou de buissons. Comme tous les hadrosauroïdes, il pouvait courir sur ses deux pattes arrière et marcher à quatre pattes. Il vivait probablement en groupe.

Classification 
Protohadros a été considéré lors de sa découverte comme le plus basal des hadrosauridés, d'où son nom de « premier hadrosaure ». 
Les études phylogénétiques ultérieures l'ont sorti de la famille des hadrosauridés, pour en faire un taxon moins évolué, un hadrosauroïde basal. Une analyse phylogénétique de 2016, établie par Prieto-Márquez et ses collègues, confirme cette évaluation et conduit au cladogramme suivant :

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures non-aviens
 Liste des genres de dinosaures
 Hadrosauroidea

Liens externes 
Protohadros in the Dino Directory

Hadrosauroidea
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 1998